Dxun es, en el universo de ficción de La Guerra de las Galaxias, una luna selvática habitada por grandes bestias tales como Bomas o Cannoks. Este pequeño sistema se convierte en un refugio para los mandalorianos tras la guerra en Malachor V.
Es uno de los planetas que el Exiliado visita y donde obtiene la ayuda de Mandalore para ir a Onderon.
Esta Luna es característica por tener un terreno pantanoso y lluvioso casi todo el tiempo.

Lunas de Star Wars

en:List of Star Wars moons#Dxun
fr:Liste des lunes de Star Wars#Dxun